Huy kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Arrondissement de Huy – ett arrondissement i Belgien
 Huy, ort och kommun, Vallonien, Province de Liège,

Tyskland 

 Huy (Höhenzug), bergskedja Sachsen-Anhalt, 
 Huy, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Belgienförgreningar